Yogyakarta, een provincie en stad in Midden-Java, Indonesië
 Yogyakarta (stadsgemeente), een stad in Indonesië, midden op het eiland Java en hoofdstad van bovenstaande provincie
 Jogjakarta-beginselen, een verzameling beginselen met betrekking tot seksuele geaardheid en genderidentiteit , bijvoorbeeld homoseksualiteit.